Кофта — предмет вязаной одежды для верхней части тела с застежкой снизу доверху спереди.
 Кофта — река в России, протекает в Мурманской области.
 «» — произведение И. В. Гёте.